Josef Rebhan ist der Familienname folgender Personen:

* Josef Rebhan (Ingenieur), Ingenieur, bl. 1923/1937 
 Josef Rebhan (Politiker, 1927) (1927–2012), deutscher Industrieller, Politiker und Bürgermeister der Stadt Teuschnitz
 Josef Rebhan (Politiker, 1937) (* 1937), deutscher Politiker (CDU), MdL Baden-Württemberg